Die Spielzeit 2009/10 der MOL Liga war die zweite reguläre Austragung der höchsten gemeinsamen Eishockeyspielklasse Rumäniens und Ungarns. Meister der Liga wurden zum ersten Mal die Budapest Stars, während Dunaújvárosi Acélbikák die beste Mannschaft der Hauptrunde war.

Teilnehmer und Modus 

Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner vier Mal, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft in der Hauptrunde 24 betrug. Die ersten vier Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, die im Modus Best-of-Five ausgetragen wurden.

An der zweiten Saison der Liga nehmen nur noch acht Teams teil. Der Sieger der Premierensaison (HC Csíkszereda) löste sich aus finanziellen Gründen auf. Ebenfalls aus finanziellen Gründen verzichten Steaua Bukarest und der CS Progym Gheorgheni auf eine Teilnahme an der MOL Liga. Neu in der Liga war der SCM 68 Fenestela Brașov. Der HC Lučenec aus der Südslowakei wollte ursprünglich am Wettbewerb teilnehmen, bekam aber keine Freigabe vom slowakischen Eishockeyverband. Alba Volán Székesfehérvár, dessen Profimannschaft an der österreichischen EBEL teilnimmt, verzichtete für diese Saison auf ein Farmteam in der MOL Liga.

Folgende Mannschaften nahmen an der Austragung in der Saison 2009/10 teil:

  Budapest Stars aus Budapest
  Dunaújvárosi Acélbikák aus Dunaújváros
  Ferencvárosi TC aus Budapest
  Miskolci Jegesmedvék JSE aus Miskolc
  Újpesti TE aus Budapest
  SC Miercurea Ciuc aus Miercurea Ciuc (ung. Csíkszereda)
  SCM 68 Fenestela Brașov aus Brașov

Tabelle des Grunddurchgangs

Play-offs 
Die Playoffs wurden als einzelne Spiele ausgetragen.

Statistiken

Topscorer

Torhüter

Kader des MOL-Liga-Siegers

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Seite des ungarischen Eishockeyverbandes
 Offizielle Webseiten des ungarischen Eishockeyverbandes (engl./ung.)

Eishockeysaison 2009/10
Saison der Erste Liga (Eishockey)